Celestus badius är en ödleart som beskrevs av  Cope 1868. Celestus badius ingår i släktet Celestus och familjen kopparödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kopparödlor
badius